Parket je lahko:
 prednji sedeži v gledališkem pritličju
 parket - pod iz lesenih deščic
 prostor na francoskih sodiščih med sodniki in odvetniki
 prostor na borzi za menjalce